Michael Evans (1951-2011) – brytyjski duchowny katolicki, biskup Wschodniej Anglii
 Michael Evans (ur. 1960) – amerykański waterpolista, medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku